Анатолий Иванович Бахтин (29.07.1928, г. Ачинск Красноярского края — 16.01.1979) — один из организаторов мостостроения, лауреат Ленинской премии (1962).

Окончил Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта (1951).

В 1951—1979 работал в тресте «Мостострой № 2»: мастер, прораб, начальник монтажного цеха, начальник участка, с 1961 по 1968 год начальник мостоотряда № 7, с 1968 управляющий трестом.

Под его руководством построено более 100 мостов, включая мосты через Обь, Енисей. Ангару, Иртыш, Томь, и многие другие на ж.-д. линиях Тюмень — Сургут — Уренгой, Хребтовая — Усть-Илимск, Решсты — Богучаны, Норильск — Дудинка, Локоть — Малиновое Озеро и т. д.

Ленинская премия 1962 г. — за сооружение мостового перехода через реку Енисей в Красноярске. Заслуженный строитель РСФСР (1978).
Награждён орденами Ленина (1975), Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почёта» (1968), двумя медалями.

В Новосибирской энциклопедии датой смерти указано 16.01.1979, некролог опубликован в «Советской Сибири» 19.06.1979. Возможно, в книге опечатка, и дата смерти - 16.06.1979.

Сын — профессор Сергей Анатольевич Бахтин.

Источники 
 История мостостроения в Сибири. Виртуальная выставка
 Энциклопедия: Новосибирск. Владимир Александрович Ламин. Новосибирское книжное изд-во, 2003 — Всего страниц: 1071
 БАХТИН Анатолий Иванович: (Упр. трестом «Мостострой No 2» Главмостостроя М-ва трансп. стр-ва СССР, — лауреат Ленинской премии. 1928—1979 гг. Некролог). А. П. Филатов, В. А. Филатов, В. А. Боков (и др.). — Сов. Сибирь, 1979, 19 июня, портр.
Строители мостов